Kapitan Ameryka – postać komiksowa wydawnictwa Marvel Comics
 Kapitan Ameryka – amerykański film science-fiction z 1990 roku
 Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie – amerykański film science-fiction z 2011 roku
 Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz – amerykański film science-fiction z 2014 roku
 Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów – amerykański film science-fiction z 2016 roku